Gaag (water), een kanaal tussen de Nederlandse plaatsen Schipluiden en Den Hoorn
Gaag (Maasland), buurtschap in de Nederlandse gemeente Midden-Delfland
Gaag (Schipluiden), ook buurtschap in Midden-Delfland